Ольга Денисовна Денисова (11 июля 1921 год, село Фёдоровка, Полтавская губерния — 3 мая 2000 год, посёлок Чутово, Полтавская область) — колхозница колхоза имени Ленина Чутовского района Полтавской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1973). Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Биография 
Родилась 11 июля 1921 года в крестьянской семье в селе Фёдоровка Полтавской губернии. Получила неполное среднее образование в семилетней школе родного села. В 1937 году переехала с родственниками в Донбасс, где устроилась лебёдчицей на шахте. Во время немецкой оккупации была вывезена на принудительные работы в Германию.

После возвращения на родину работала звеньевой в колхозе имени Ленина Чутовского района. Звено под руководством Ольги Денисовы ежегодно перевыполняло план по выращиванию кукурузы и сахарной свеклы. В 1961 году звено собрало в среднем по 95,7 центнеров кукурузы с каждого гектара на участке площадью 20 гектаров. В 1973 году было собрано 420 центнеров сахарной свеклы и в 1973 году — 465 центнеров сахарной свеклы с каждого гектара. В 1973 году удостоена звания Героя Социалистического Труда «за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, сахарной свеклы, масличных культур и других продуктов земледелия в 1973 году».

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва и делегатом XXII съезда КПСС.

После выхода на пенсию проживала в посёлке Чутово, где скончалась в 2000 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 декабря 1973 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта» — дважды
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Литература 
 Булах М. Вшанування героїв праці // Культура і життя. — 1974. — 16 трав.;
 Архипов Є. Поспішаючи за сонцем // ЗП. −1973. — 11 груд. — № 289 (12562);
 Шуть А. А. Чутівський район. Нарис-путівник — Полтава: ТОВ «АСМІ», 2008. — 54 с.

Ссылки 

 Денисова Ольга Денисівна. Герой Соціалістичної Праці (1973)

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС